Niemcy:
 Hottingen – dzielnica gminy Rickenbach, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Waldshut

Szwajcaria:
 Hottingen – dzielnica Zurychu

Zobacz też:
 Höttingen